désigne :

 Thaxton, une ville située dans le Mississippi ;
 Thaxton, une localité non incorporée située en Virginie.